Розсохуватська сільська рада — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Розсохуватська сільська рада — Харківська область, Кегичівський район
 Розсохуватська сільська рада — Черкаська область, Катеринопільський район